Francisco de Brito Guerra
 Luís Gonzaga de Brito Guerra

Desambiguação